Hocq ist der Familienname folgender Personen:

Christine Hocq (* 1970), französische Triathletin und Olympionikin
Virginie Hocq (* 1975), belgische Schauspielerin und Humoristin